

Перл-Рівер — місто, штат Луїзіана
 Перл-Рівер — переписна місцевість, штат Міссісіпі
 Перл-Рівер — переписна місцевість, штат Нью-Йорк